Hermann Hidding (1863–1925), Duits beeldhouwer
 Klaas Aldert Hendrik Hidding (1902–1986), Nederlands theoloog
 Wolfgang Schmidt-Hidding (1903–1967), Duits taalkundige
 Alides Hidding (1954), Nederlands zanger en liedjesschrijver
 Tineke Hidding (1959), Nederlandse atlete
 Ellen Hidding (1972), Nederlandse tv-presentatrice bij Mediaset

zie ook 
 Guus Hiddink (1946), Nederlands voetbaltrainer